Velika nagrada Rusije 2017 je četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. aprila 2017 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. Zmagal je Valtteri Bottas, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Kimi Räikkönen, oba Ferrari. Bottas je na tej dirki dosegel svojo prvo zmago v Formuli 1.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:34,493
|1:34,038 
|1:33,194
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:34,953
|1:33,663 
|1:33,253 
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:34,041
|1:33,264 
|1:33,289 
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes 
|1:34,409
|1:33,760 
|1:33,767 
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|3 
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer 
|1:35,560
|1:35,483 
|1:34,905 
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes 
|1:35,828
|1:35,049 
|1:35,110 
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:35,301 
|1:35,221 
|1:35,161 
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:35,507 
|1:35,328 
|1:35,285 
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|11 
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes 
|1:36,185 
|1:35,513 
|1:35,337 
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|31 
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes  
|1:35,372 
|1:35,729 
|1:35,430 
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|55 
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso 
|1:35,827 
|1:35,948 
|
|align="center"|14
|-
!12
|align="center"|18 
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|1:36,279 
|1:35,964 
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|26 
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso  
|1:35,984 
|1:35,968 
|
|align="center"|12
|-
!14
|align="center"|20 
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari 
|1:36,408 
|1:36,017 
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|14 
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:36,353 
|1:36,660 
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|30 
| Jolyon Palmer
|Renault 
|1:36,462
|brez časa 
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|2 
|
|McLaren-Honda 
|1:37,070
| 
|
|align="center"|20
|-
!18
|align="center"|94 
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari 
|1:37,332 
|
|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|9 
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari 
|1:37,507 
|
|
|align="center"|18
|-
!20
|align="center"|8 
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari  
|1:37,620 
|
|
|align="center"|19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|52
|1:28:08,743
|3
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|52
| +0,617
|1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|52
| +11,000
|2
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|52
| +36,230
|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|52
| +1:00,416
|7
|align=center|10
|-
!6
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|52
| +1:26,788
|9
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|52
| +1:35,004
|10
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|52
| +1:36,188
|8
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|51
| +1 krog
|6
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|51
| +1 krog
|14
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|51
| +1 krog
|11
|
|-
!12
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|51
| +1 krog
|12
|
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|51
| +1 krog
|13
|
|-
!14
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|51
| +1 krog
|20
|
|-
!15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|51
| +1 krog
|18
|
|-
!16
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|50
| +2 kroga
|17
|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|5
|Zavore
|5
|
|-
!Ods
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|0
|Trčenje
|16
|
|-
!Ods
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|0
|Trčenje
|19
|
|-
!DNS
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|0
|Menjalnik
|15
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017
Šport v Sočiju